Palazzo Salis a Chiavenna
 Palazzo Salis a Tirano
 Palazzo Salis a Bregaglia